Селя́нка — что-либо, связанное с селом:
 Селянка — распространённое в старину название супа солянка.
 Селянка — жительница села.

Произведения искусства 
  «Селянка» — комическая опера В. И. Дунина-Марцинкевича на музыку С. Монюшко (сочинена в 1846, поставлена в России в 1852)
 «Селянка» — картина Г. И. Семирадского (1890)

Населённые пункты

Белоруссия 
 Селянка — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Селянка — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Селянка — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Селянка — посёлок в Соликамском районе Пермского края.

Реки

Белоруссия 
 Селянка — река в Могилёвской области, приток Остра.

Россия 
 Селянка — ручей в Ярославской области, приток Волги.
 Селянка — река в Московской области, впадает в Верхнерузское водохранилище.
 Селянка — река в Челябинской области, приток Миасса.
 Селянка — река в Пермском крае, приток реки Усолка.

Железнодорожный пункт 
 Селянка — железнодорожная станция ветки Пермь-2 — Чусовская.